Plusieurs cours d'eau dans le monde sont nommés « rivière Gilbert », dont :

Cours d’eau

en Australie 
 le  (), dans le Queensland ;
 la  (), affluent du  (), en Australie-Méridionale ;

au Canada 
 la rivière Gilbert en Terre-Neuve-et-Labrador ;
 la rivière Gilbert, affluent de la Chaudière, coulant dans Notre-Dame-des-Pins (municipalité de paroisse), MRC Beauce-Sartigan, Chaudière-Appalaches, Québec (coordonnées géographiques : 46° 10' 51" Nord ; 70° 42' 51" Ouest) ;
 la rivière Gilbert, affluent de la Cyriac, cours d'eau de Lac-Ministuk (territoire non organisé), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec (coordonnées géographiques : 48° 05' 50" Nord ; 71° 14' 53" Ouest) ;
 la rivière Prévost-Gilbert, affluent du bras Saint-Victor, ruisseau dans Sainte-Clotilde-de-Beauce (municipalité), MRC Les Appalaches, Chaudière-Appalaches, au Québec (coordonnées géographiques : 46° 08' 25" Nord ; 70° 56' 00" Ouest) ;

aux États-Unis 
 la  (), qui se jette dans un défluent de la Willamette, en Oregon.

Toponyme 
 Au Canada, Rivière-Gilbert est un hameau dans Beauceville (ville), MRC Robert-Cliche, Chaudière-Appalaches, au Québec (coordonnées géographiques : 46° 12' 08" Nord ; 70° 43' 51" Ouest).